Il doppio femminile del Brisbane International 2015 è un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2015.

Le detentrici del titolo erano Alla Kudrjavceva e Anastasija Rodionova ma quest'anno non hanno partecipato insieme, la prima ha fatto coppia con Aleksandra Panova mentre la seconda insieme Arina Rodionova; tutte e due le coppie sono state eliminate nei quarti di finale.

Martina Hingis e Sabine Lisicki hanno sconfitto in finale Caroline Garcia e Katarina Srebotnik per 6-2, 7-5.

Teste di serie 

  Hsieh Su-wei /  Sania Mirza (semifinale)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (primo turno)

  Chan Hao-ching /  Květa Peschke (primo turno)
  Caroline Garcia /  Katarina Srebotnik (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Brisbane International 2015
WTA Tour 2015